

Telewizja 
13th Street – australijski kanał telewizyjny
 13th Street Universal – filmowy kanał telewizyjny

Miejsca 
13th Street (Manhattan) – ulica na Manhattanie w Nowym Jorku
13th Street (St. Louis) – ulica w St. Louis, Missouri
13th Street (Sacramento RT) – stacja szybkiego tramwaju w Sacramento, Kalifornia
13th Street (SEPTA station) – stacja metra i szybkiego tramwaju SEPTA w Filadelfii, Pensylwania